Манфредонія () — італійське прізвище.

Прізвище 

 Валентіно Манфредонія (1989) — італійський професійний боксер бразильського походження, призер чемпіонату Європи і Європейських ігор.
 Ліонелло Манфредонія (1956) — італійський футболіст, півзахисник, захисник.

Інші значення 

 Манфредонія — місто та муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа.